Puzur-Aszur – imię trzech z wczesnych władców Asyrii:
 Puzur-Aszur I
 Puzur-Aszur II
 Puzur-Aszur III